Kavkaz, planinski masiv između Crnog mora i Kaspijskog jezera
 Kavkaz (regija), regija oko planinskog masiva Kavkaz